

Codici 
 ott – codice ISO 639-3 della lingua otomí di Temoaya

Mitologia 
 Ott (o Ótr) – nano della mitologia norrena

Persone 
 Diamond Ott – calciatore samoano americano
 Edi Ott – calciatore svizzero
 Fred Ott – attore statunitense
 Harald Ott – pilota motociclistico tedesco
 Heinrich Ott – bobbista svizzero
 Konrad Ott – filosofo e umanista tedesco
 Kurt Ott – ciclista su strada svizzero 
 Manuel Ott – calciatore filippino di origine tedesca
 Mel Ott – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Mike Ott – calciatore filippino di origine tedesca, fratello di Manuel
 Mirjam Ott – giocatrice di curling svizzera
 Ramin Ott – calciatore samoano americano
 Steve Ott (1982) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Thomas Ott – fumettista svizzero
 Tyler Ott – giocatore di football americano statunitense

Tecnologia 

OTT (Over-the-top content) – in Internet, servizi, contenuti e applicazioni di tipo "rich media" (per esempio, le pubblicità che appaiono “sopra” la pagina di un sito web mentre lo si visita e che dopo una durata prefissata scompaiono)